Ез () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Ез () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Ез () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи